Сафьяны:

 Сафьяны — село в Измаильском районе Одесской области.
 Сафьяны — пойменное озеро (долина Днестра) в Беляевском районе Одесской области.
 Сафьяны — пойменное озеро (долина Дуная) в Измаильском районе Одесской области.